Gröditz  ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Verwaltungsgemeinschaft Gröditz, in Sachsen
 Gröditz, Stadt im Landkreis Meißen, Sachsen
 Gröditz (Weißenberg), Ort im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Grodziec, Dorf in der Gemeinde Zagrodno, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Hradec u Jeseníka, Ort in der Gemeinde Hradec-Nová Ves, Tschechisch-Schlesien, Tschechien 
sowie:
 Burg Grodziec, Gröditzburg, bei Zagrodno, Powiat Złotoryjski in Polen